Алексей Па́нин:
 Панин, Алексей Алексеевич (род. 1979) — российский футболист.
 Панин, Алексей Вячеславович (род. 1977) — российский актёр.
 Панин, Алексей Иванович (1675—1762) — губернатор Смоленска.